No Luck – cortometraggio del 1922 diretto da Eddie Lyons
No Luck – cortometraggio del 1923 diretto da Lloyd Bacon